Franciszek Dunin Wąsowicz – rotmistrz, szambelan króla, kawaler Orderu Świętego Stanisława
 Franciszek Florian Wąsowicz (ur. 1897) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari

Przypisy